W sezonie 2017/18  występowało w Priemjer-Lidze oraz w Pucharze Rosji.

Skład

Mecze

Tabela 

|}Zasady ustalania kolejności: 1. Punkty, 2. Mecze bezpośrednie, 3. Wygrane mecze.

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona klubu 
 Strona nieoficjalna 

2017 w piłce nożnej
2018 w piłce nożnej
Dinamo Moskwa w poszczególnych sezonach
2017 w Rosji
2018 w Rosji